Абхішек Баччан — індійський актор і продюсер
 Айшварія Рай Баччан — індійська фотомодель і акторка
 Амітаб Баччан — індійський актор і продюсер